Иштибуринский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Унцукульском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Иштибури.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Иштибури
 село Колоб
 село Инквалита

Население

Примечания 

Муниципальные образования Унцукульского района
Сельские поселения Дагестана